Die UCI-BMX-Race-Weltmeisterschaften werden vom Radsportweltverband UCI seit 1996 jährlich an wechselnden Orten ausgetragen. Mit Stand 2021 werden ausschließlich Weltmeister im BMX-Rennen in der Radklasse Standard (20 Zoll) ermittelt.

Geschichte 
Erstmals wurden im Jahr 1986 in Dayton durch die International BMX Federation (I.BMX.F.) Weltmeister im BMX-Sport ermittelt. Ab 1985 wurden parallel durch die Internationale Amateurradsport-Föderation FIAC Weltmeisterschaften organisiert, so dass es zeitweise zwei Weltmeister im BMX-Rennen gab. 1991 legten beide Veranstalter die Weltmeisterschaften zusammen, seit 1996 finden die Wettbewerbe unter dem Dach der UCI statt.

Bis 2010 wurden auch Weltmeister in der Radklasse Cruiser ermittelt, von 2011 bis 2016 standen Wettbewerbe im BMX-Zeitfahren auf dem Programm.

Austragungsorte

BMX-Rennen (20 Zoll)

Frauen

Männer

BMX-Zeitfahren

Frauen

Männer

Cruiser

Frauen

Männer

Weblinks 
 UCI-BMX-Race-Weltmeisterschaften auf uci.org

UCI-Weltmeisterschaft
BMX